Rakovica se poate referi la:

 Comuna Rakovica, Karlovac, Croația
 Rakovica, Belgrad, cartier și comună urbană din Belgrad, Serbia
 Selo Rakovica, comuna Voždovac, Serbia
 Rakovica, Bosnia și Herțegovina, sat de lângă Ilidža, Bosnia
 Rakovica, Kranj, Slovenia
 Rakovica, este și denumirea maghiară a localităților Racovița, Sibiu și Racovița, Timiș, din județul Timiș, România

Vezi și
 Rakovița (dezambiguizare)
 Rakovec (dezambiguizare)